Wir sind des Geyers schwarzer Haufen () — немецкая песня об участнике Крестьянской войны в Германии Флориане Гайере и его подчинённых, известных как «Чёрный отряд». Создана спустя несколько лет после окончания Первой мировой войны и обрела популярность в народе, позднее была политизирована.

История написания 
Текст песни был написан около 1920 года студентами из   по мотивам написанного в 1885 году стихотворения генерала Хайнриха фон Редера «Я бедный Кунрад» (). Автором мелодии является Фриц Сотке (1919). Текст песни отражал поведение крестьянина XVI века: в частности, агрессивные выкрики в адрес церкви и феодалов. В песне было 13 строф: после каждой строфы повторялся припев. До Второй мировой войны песня использовалась активно нацистами в рамках борьбы против католической церкви, а также была одной из официальных песен СС. В годы Второй мировой войны песня фактически стала официальным маршем 8-й кавалерийской дивизии СС «Флориан Гайер». До 1956 года песня была одним из маршей Национальной Народной Армии ГДР. Позднее она исполнялась зачастую в урезанной или немного изменённой форме.

Исполнение в наши дни 
Наиболее известными исполнителями песни являются преимущественно коллективы и певцы в стиле средневековой музыки, а также панк-рок и метал-группы с радикальными взглядами. Известны исполнения Хайно (он же Хайнц Георг Крамм), рок-групп Die Streuner, Van Langen, Radikahl и Die Schnitter, Absurd (со своим текстом под названием Des Wotans schwarzer Haufen), Der Botho Lucas Chor и французов Caterva Runa (под названием Les Chacals). Песни исполняются также с новыми строфами, которых не насчитывается среди «канонических» тринадцати: зачастую они полны ненормативной лексики.

Текст

Классические 13 строф

Версия Van Langen (также исполняется Radikahl)

Примечания

Литература 
 Walter Moßmann, Peter Schleuning: Wir haben jetzt die Schnauze voll, alte und neue politische Lieder. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1978, ISBN 3-499-17159-7
 Karl Adamek:Politisches Lied heute: zur Soziologie des Singens von Arbeiterliedern : empirischer Beitrag mit Bildern und Noten. Band 4 der Schriften des Fritz-Hüser-Instituts für Deutsche und Ausländische Arbeiterliteratur der Stadt Dortmund, Verlag Klartext, Köln 1987

Ссылки 
 Wir sind des Geyers schwarze Haufen (Volksliederarchiv) 
 Текст песни Wir Sind Des Geyers Schwarzer Haufen, Немецкие марши (Webkind.ru) 

Военные песни
Марши по алфавиту
Песни Германии
Песни на немецком языке